Bias (Landy) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Landy
 Bias (Lot i Garonna) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Lot i Garonna
 bias (elektronika) – technika utrzymywania niezerowej wartości (napięcia lub prądu)
 Bias (syn Amytaona) – w mitologii greckiej syn Amytaona, król Argos
 Bias (syn Leleksa) – w mitologii greckiej syn Leleksa, zabity przez Pylasa
 Bias (syn Priama) – w mitologii greckiej syn Priama

Zobacz też 
 Bias z Prieny – jeden z siedmiu mędrców greckich
 Bjas (rzeka) – rzeka w Indiach